Biografies:
 Juan Antonio San Epifanio (Saragossa, 1959), jugador de bàsquet espanyol 
 Epifanio Fernández Berridi (Sant Sebastià, 1919 - 1977), futbolista basc
 Altres:
 El Profesional de la Información, revista sobre informació, comunicació, biblioteques i noves tecnologies de la informació
 Equip de protecció individual, equip destinat a ser portat o agafat pel treballador perquè el protegeixi d'un o més riscos de perill per a la seva salut i seguretat
 European Processor Initiative, projecte de microprocessador europeu